Ez az oldal tartalmazza a legtöbb magyar bajnokságot nyert úszókat (a lista a legalább 14 bajnoki címet szerzett úszók felsorolását tartalmazza).

Magyar bajnok úszók listája

Források 

Úszás témájú listák
Magyar úszás